Le nom de Flynn peut faire référence à :

Patronyme 
(par ordre alphabétique de prénom)
 Beau Flynn (1970-), producteur de cinéma et de télévision américain ;
 Bernadette Flynn (née en 1979), danseuse principale de la troupe 1 de Lord of the Dance ;
 Breanne Flynn (née en 1995), joueuse de squash irlandaise ;
 Brandon Flynn (né en 1993), acteur américain ;
 Corey Flynn (né en 1981), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Dean Flynn (né en 1981), un acteur pornographique gay américain ;
 Don Flynn (né en 1928), scénariste et auteur américain de roman policier :
 Edmund James Flynn (1847-1927), homme politique québécois ;
 Eileen Flynn (née en 1989/1990), femme politique irlandaise ;
 Emmett J. Flynn (1892-1937), réalisateur, scénariste, acteur américain ;
 Errol Flynn (1909-1959), acteur et scénariste américain ;
 Erik Flynn, animateur de radio de Québec ;
 George Flynn (né en 1937), compositeur et pianiste américain ;
 Gillian Flynn (née en 1971), femme de lettres américaine, scénariste et auteur de romans policiers ;
 Howard Flynn, personnage de fiction de la Royal Navy et série de bande dessinée ; 
 J.M. Flynn (1925-1985), auteur américain de roman d'espionnage, de roman policier et de western ;
 James R. Flynn (né en 1934), professeur en sciences politiques et politicien néo-zélandais fondateur du concept d'Effet Flynn ;
 
 Johnny Flynn (1983-), auteur, chanteur, musicien et acteur britannique ;
 Jonny Flynn (1989-), joueur américain de basket-ball ;
 
 Lara Flynn Boyle (née en 1970), actrice américaine ;
 Luke Flynn (né en 1975), acteur américain, petit-fils d'Errol ;
 Maurice Bennett Flynn (1892-1959), acteur américain ;
 Michael F. Flynn (né en 1947), statisticien et auteur américain de science-fiction ;
 Michael T. Flynn (né en 1958), général et conseiller à la sécurité nationale américain ;
 Miriam Flynn (née 1952), actrice et productrice américaine ;
 Neil Flynn (né en 1960), acteur américain ;
 Nick Flynn (né en 1960), écrivain américain ;
 Patrice Flynn (1874-1970), évêque français ;
 Patrick Flynn (1894-1969), athlète américain ;
 Paul Flynn (1935-2019), homme politique britannique ;
 Paul Flynn (né en 1986), joueur irlandais de football gaélique ;
 Pierre Flynn (né en 1954), auteur-compositeur-interprète et membre fondateur du groupe Octobre ;
 Quinton Flynn (né en 1964), acteur et producteur américain ;
 Raymond Flynn (né en 1939), homme politique américain ;
 Robert Flynn dit Robb Flynn (né en 1992), chanteur et cofondateur du groupe Machine Head ;
 
 Siobhan Flynn, actrice galloise ;
 Steve Flynn, batteur américain ;
 Tom Flynn (1955-2021), écrivain américain ;
 Tom Flynn, scénariste et réalisateur américain ;
 Vince Flynn (1966-2013), écrivain américain, auteur de thriller d'espionnage.

Personnages de fiction
 Flynn Rider, personnage du long-métrage d'animation Raiponce.

Titres

 Flynn, film australien de Frank Howson sorti en 1993 (à propos d'Errol Flynn) ;
 In Like Flynn, film australien de Russell Mulcahy sorti en 2018.

Noms dérivés 
 Effet Flynn : accroissement lent du quotient intellectuel moyen des populations constaté jusque dans les années 1990 et s'étant inversé ensuite. théorisé par James R. Flynn ;
 Gouvernement Edmund James Flynn : gouvernement du Québec en 1896-1897 ;
 Taxonomie de Flynn classification des architectures d'ordinateur proposée par Michael J. Flynn.

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais